Песма Евровизије 1989. било је 34. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 6. маја 1989. у -{Palais de Beaulieu}- арени у Лозани, у  Швајцарској. Био је то други пут да је Швајцарска домаћин такмичења. Водитељи такмичења су били Жак Дешено и Лолита Морена. 

Први пут је изведена песма на једном од из ретороманских језика и четвртом од званичних у Швајцарској, романш језику.

Група Рива из Југославије је победила на такмичењу са песмом -{Rock Me}- освојивши 137 поена. 22 земаља је учествовало: Југославија је остварила своју једину победу, на другом месту се нашло Уједињено Краљевство а на трећем месту се нашла Данска. Исланд је такмичење завршио без освојеног бода.  Ово је био први пут да је победила земља са Балканског полуострва и песма изведена на једном од словенских језика.

Резултати

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1989.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1989.